miejscowości w Bułgarii:
 Chadżidimitrowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Chadżidimitrowo – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Chadżidimitrowo – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo